Salvador González puede referirse a las siguientes personas:
 Salvador González, tenente en La Bureba (m. después de 1080),  noble castellano que gobernó la tenencia de La Bureba .
 Salvador González  (militar mexicano) (1920)
 Salvador González Anaya (1879-1955), poeta y novelista español, académico de número de la Real Academia de Historia.
 Salvador González Albadalejo (1911-1991), dirigente del Partido Comunista de Cataluña y la Unión General de Trabajadores durante la Segunda República Española y la Guerra Civil Española.
 Salvador González Escalona (1948),  pintor y escultor cubano.
 Salvador González Marco (1963), futbolista español conocido como «Voro».